Nemacerota är ett släkte av fjärilar. Nemacerota ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Nemacerota